Крукс — фамилия. Известные носители:

Персоналии 
 Крукс, Алистер (род. 1959) — президент фонда «The NetBSD Foundation».
 Крукс, Гарт (род. 1958) — английский футболист.
 Крукс, Мэтт (род. 1994) — английский футболист.
 Крукс, Сэмми (1908—1981) — английский футболист.
 Крукс, Лесэйн Пэриш (более известен как Тупак Амару Шакур; 1971—1996) — американский рэпер, киноактер и общественный деятель.
 Крукс, Уильям (1832—1919) — английский химик и физик.

Другое 
 Крукс — тауншип в округе Ренвилл, Миннесота, США. 
 Крукс — крупный молодой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Радиометр Крукса